Кім Мін Джу (, ,  5 лютого 2001) — південнокорейська співачка, акторка та ведуча. Колишня учасниця корейсько-японського гурту IZ*ONE.

Посіла 11 місце на шоу на виживання Produce 48, та дебютувала у IZ*ONE, 29 жовтня 2018 року. Після розформування гурту повернулась у свою компанію Urban Works, та зайнялась кар'єрою акторки.

Біографія

Ранні роки та початок кар'єри

2018–донині: Produce 48, IZ*ONE та сольна кар'єра

Дискографія

Фільмографія

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 

Уродженці Сеула
Південнокорейські співачки
Південнокорейські акторки